Myron (en grec ancien ) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :

Personnalités 
 Myron, sculpteur grec () ;
 Myron de Priène, écrivain grec () ;
 François Myron, maire de Nantes (1578-1579).
 Myron Markevych, entraîneur ukrainien de football.

Saint chrétien 
 Myron de Crète († vers 350), évêque de Gortyne et archevêque de l'Église primitive de Crète, thaumaturge ; célébré le 8 août.

Astronomie 
 (4752) Myron est un astéroïde.

Zoologie 
 Myron est un genre de serpents.

Références